Перель — еврейская фамилия, означает «жемчуг» на языке идиш.

Известные носители:
 Перель, Александр Семёнович (1895—1972) — советский спортивный журналист, исследователь футбола.
 Перель, Владимир Иделевич (1928—2007) — советский и российский физик, педагог.
 Перель, Григорий Иосифович (род. 1972) — российский актёр театра и кино.
 Перель, Ревекка Авраамовна (1888—1956) — член партии социалистов-революционеров.
 Перель, Соломон (1925—2023) — немецкий и израильский писатель и общественный деятель.
 Перель, Тамара Семёновна (1930—2018) — советский и российский почвенный зоолог.
 Перель, Элли Семёновна (19??—2005) — профессор ГИТИСа, автор англо-русского и русско-английского словарей театральной терминологии.

См. также 
 Маргулис